Escimne () és un antropònim grec, portat pels personatges següents:
 Escimne de Quios, geògraf de l'antiga Grècia del 
 Sota el nom de Pseudo-Escimne s'anomena l'autor del Circuit de la Terra o Iambes al Rei Nicomedes, atès que antigament fou atribuït a Escimne de Quios.
 Escimne, orfebre de l'antiga Grècia esmentat per Plini el Vell
 Escimne de Tarant, malabarista a les noces d'Alexandre el Gran (Ateneu, XII, 538e)
 Scymnus és un gènere d'insectes de la família dels coccinèl·lids